Jan Rudolf Gabryś (1891-1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jan Gabryś (ur. 1955) – generał brygady Wojska Polskiego